Il doppio del torneo di tennis Eckerd Tennis Open 1972, facente parte del Virginia Slims Circuit 1972, ha avuto come vincitrici Karen Krantzcke e Wendy Overton che hanno battuto in finale Judy Tegart Dalton e Françoise Dürr 7-5, 6-4.

Tabellone

Collegamenti esterni 

Eckerd Tennis Open 1972